Победа (Пролетарская победа) — ликвидированный остановочный пункт / пассажирская платформа Ярославского направления МЖД (железнодорожная ветка Мытищи — Пирогово) в бывшем Мытищинском районе Московской области. Названа в честь фабрики «Пролетарская победа» в пос. Пироговский.

Построена в 30-е годы XX века.

Одна платформа, боковая. Кассы располагались на этой же платформе. Построена по такому же типу, как и платформа Динамо. К северо-западу от платформы располагается переезд на Пироговском шоссе.

К платформе вели две узкие асфальтовые тропинки.

Платформа Победа была закрыта со всей веткой в 1997 году. Она «прожила» дольше, чем Пирогово и Динамо. Пассажирская платформа и павильон сохранялись неповреждёнными до осени 2007 года, после чего были разрушены. Сейчас сохранилась только лесенка, которая вела на платформу. В декабре 2008 года разрушили и павильон на переезде.

Разработан план перспективного строительства (восстановления) железнодорожной ветки от ст. Мытищи до п. Пироговский (как объект легкого метро в соответствии с генеральным планом г. Мытищи) с переносом платформы на Пироговский перекресток.

Интересные факты 
Платформа была упомянута в «Топонимическом словаре Московской области» Е. М. Поспелова, изданном через 3 года после фактического её закрытия.

См. также 
 Мытищи-Северные
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Мытищи-Пирогово. One way ticket to the blue…
 Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского поселения Пироговский

Закрытые железнодорожные платформы
Недействующие железнодорожные станции и платформы Московской области